Název Corsair () odkazuje na vícero věcí:

Letadla
 Vought F4U Corsair, americký stíhací letoun
 Vought O2U Corsair, americký průzkumný letoun
 Vought SBU Corsair, americký střemhlavý bombardér
 LTV A-7 Corsair II, americký bitevní letoun
 Cessna 425, obchodní název Corsair, americký dopravní letoun

Lodě
 USS Corsair (SS-435), americká ponorka třídy Tench